La place Tirant-Lo-Blanc est une place publique de Nantes, en France.

Description 
Située dans le centre-ville, cette place arborée, plantée de neuf copalmes d'Amérique, se trouve sur le côté est de la rue de Strasbourg, au débouché des rues des Carmélites et du Château, elle est piétonne et n'est donc pas ouverte à la circulation automobile.

Dénomination 
Cette nouvelle dénomination de l'ancienne « place des Carmélites » est décidée par délibération du conseil municipal du  et fait référence à Tirant le Blanc, chevalier breton, héros légendaire de la littérature catalane du , que certaines versions font naître à Nantes.

Historique 
Cette place, de forme triangulaire, est née lors du percement de la rue de Strasbourg, en 1867. Les constructions situées à l'extrémité sud-ouest de la rue des Carmélites jusqu'à la « rue Basse-du-Château » (actuelle « rue du Château ») sont définitivement démolies ; l'espace ainsi dégagé entre les constructions restantes sur le côté sud-est et la nouvelle artère prend le nom de « place des Carmélites ».

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des voies de Nantes
 Liste des places de Nantes

Tirant-Lo-Blanc
Tirant-Lo-Blanc
Tirant le Blanc